Alttarisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alttarisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Alttarisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar